|-
| 168801 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168802 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168803 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168804 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168805 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168806 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168807 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168808 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168809 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168810 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168811 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168812 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168813 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168814 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168815 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168816 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168817 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168818 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168819 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168820 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168821 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168822 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168823 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168824 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168825 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168826 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168827 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168828 - ||  || 29 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 168829 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168830 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168831 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168832 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168833 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168834 - ||  || 26 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168835 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168836 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168837 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168838 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168839 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168840 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168841 - ||  || 2 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168842 - || 2000 UP || 20 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 168843 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168844 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168845 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168846 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168847 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168848 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168849 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168850 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168851 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168852 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168853 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168854 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168855 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168856 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168857 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168858 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168859 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168860 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168861 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168862 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168863 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168864 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168865 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168866 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168867 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168868 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168869 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168870 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168871 - ||  || 18 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 168872 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168873 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168874 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168875 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168876 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168877 - ||  || 26 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 168878 - ||  || 26 noiembrie 2000 ||  || , 
|-
| 168879 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168880 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168881 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168882 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168883 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168884 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168885 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168886 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168887 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168888 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168889 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168890 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168891 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168892 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168893 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168894 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168895 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168896 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168897 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168898 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168899 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168900 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-